Дмитрий Бенидиктович Верховод (род. 10 мая 1960, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — российский государственный и хозяйственный деятель, генеральный директор Технопарк новосибирского Академгородка (Академпарка) с 2007 по 2017 год.

Биография 
Родился в городе Алма-Ата, Казахская ССР.

 1982 окончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета
 1988 окончил аспирантуру со степенью кандидата физико-математических наук
 1992—1995 — генеральный директор внешнеэкономической научно-технической ассоциации КАССИ.
 1995—2000 — заместитель генерального директора, а затем генеральный директор Новосибирского жирового комбината.
 2000—2004 — заместитель главы администрации Новосибирской области, руководитель департамента имущества и земельных отношений.
 2004—2005 — директор Западно-Сибирского регионального филиала авиакомпании «Сибирь».
 2005—2009 — заместитель председателя Сибирского отделения Российской академии наук по общим вопросам, управляющий делами.
 2007—2017 — генеральный директор Технопарка новосибирского Академгородка.
 2020— генеральный директор Технопарка новосибирского Академгородка.

Награды и звания

Семейное положение 
Женат, воспитывает двух сыновей и дочку собаки.

Примечания 

Управленцы России